Наді (санскрит) — канали, якими, за традиційними індійськими уявленнями, перетікає енергія в тонкому тілі.
 Наді (футбольний клуб) — фіджійський напівпрофесійний футбольний клуб з однойменного міста
 Недо Наді (Nedo Nadi, 9 червня 1894) — італійський фехтувальник, олімпійський чемпіон 

Річки Бутану:
 Путхімарі-Наді ()
 Дхансірі-Наді ()

Італійські прізвища